Gijs van Aardenne (1930–1995) – politico e dirigente d'azienda olandese
 Tanya van Aardenne-Ehrenfest (1905–1984) – matematica olandese